Blueprint – metodo di stampa per disegni tecnici
 Blueprint – film del 2003 diretto da Rolf Schübel
 Blueprint - Doppio movente (Blueprint) – miniserie del 1992 diretta da Rickard Petrelius

Musica 
 Blueprint – etichetta discografica della Voiceprint Records
 Blueprint – rapper statunitense
 Blueprint – album di Rory Gallagher del 1973
 Blueprint – album di Natalie MacMaster del 2003
 The Blueprint – album di Jay-Z del 2001
 Blueprint – Stray Kids